Everytime We Touch steht für
 Everytime We Touch (Album), Album der deutschen Musikgruppe Cascada (2006)
 Everytime We Touch (Lied), Lied der schottischen Sängerin Maggie Reilly (1992)